Норт-Хиро (Вермонт)
 Норт-Хиро (тауншип, Миннесота)